Olaberria ist der Name:
 von Leire Olaberria (* 1977), spanische Radrennfahrerin
 einer spanischen Stadt in der Provinz Gipuzkoa, siehe Olaberria (Baskenland)